Brotula är ett släkte av fiskar. Brotula ingår i familjen Ophidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Brotula